Anton Florian av Liechtenstein (), född 28 maj 1656 i Wilfersdorf i Österrike, död 11 oktober 1721 i Wien i Österrike, var en furste från huset Liechtenstein som Hartmann III:s fjortonde barn.

Biografi 

Under det spanska tronföljdskriget reste han till Spanien, där han var chefsintendent och premiärminister åt ärkehertig Karl. Anton Florian återvände till Wien för Karls kröning som kejsare. Han var kejserlig chefsintendent och ordförande för sekreta utskottet tills han dog.

År 1719 skapade Karl VI det nya furstendömet Liechtenstein från områdena Schellenberg och Vaduz, som redan tillhörde Liechtenstein-familjen. Detta gjordes för att Anton Florian skulle tas in i den tyska riksdagen, som krävde att alla medlemmar hade land som var direkt underordnat direkt kejsaren själv (i motsats till land som styrdes under den högre adeln). Sålunda blev Anton Florian den förste fursten av Liechtenstein. Det och Luxemburg är de enda staterna från Tysk-romerska riket som fortfarande existerar. 

Han blev den 591:a riddaren av Gyllene skinnets orden i Österrike.

Familj 

Han gifte sig den 15 oktober 1679 i Graupen med grevinna Eleonore Barbara av Thun och Hohenstein och tillsammans fick de elva barn, varav de flesta dog i tidig barndom:

 Frans Augustin (1680–1681)
 Eleonore (1681–1682)
 Antonia Maria Eleonore (12 januari 1683 – 19 december 1715)
 Karl Josef Florian (född och död 1685)
 Anton Ignaz Josef (1689–1690)
 Josef Johan Adam (27 maj 1690 – 17 december 1732), furste av Liechtenstein
 Innozenz Frans Anton (1693–1707)
 Maria Karoline Anna (23 augusti 1694 – 16 april 1735)
 Karl Josef (1697–1704)
 Anna Maria (11 september 1699 – 20 januari 1753), furstinna av Liechtenstein
 Maria Eleonore (1703 – 18 juli 1757), gift med Fredrik August av Harrach-Rohrau

Anfäder

Referenser 

 
 
 

Födda 1656
Avlidna 1721
Män
Liechtensteins regenter
Personer i Liechtenstein under 1700-talet
Huset Liechtenstein